Williams Racing je obchodní značka britské automobilové stáje formule 1 Williams Grand Prix Engineering Limited, zkráceně Williams, působící v Mistrovství světa Formule 1, pořádané Mezinárodní automobilovou federací FIA. V Poháru konstruktérů získal devět prvenství (naposledy v sezóně 1997); jeho jezdci pak sedm titulů mistra světa, posledním je Jacques Villeneuve taktéž v roce 1997.

Tým byl založen Sirem Frankem Williamsem a Sirem Patrickem Headem v roce 1977 po dvou dřívějších, v porovnání s dnešním týmem neúspěšných, projektech, Frank Williams Racing Cars a po podpoře Waltera Wolfa.

V květnu 2020 Williams oznámil, že tým hledá investora kvůli špatné finanční situaci v předchozím roce a ukončení sponzorské smlouvy s hlavním sponzorem RoKiT. Dne 21. srpna 2020 bylo oznámení převzetí týmu Williams společností Dorilton Capital. Frank Williams a jeho dcera Claire Williamsová odstoupili ze svých rolí ve vedení týmu ke dni 6. září 2020 po Grand Prix Itálie

Historie

Konstruktér 
Všechna šasi Williamsu jsou pojmenována „FW“ (následuje číslo), což představuje iniciály šéfa a zakladatele týmu Franka Williamse. Williams spolupracoval s mnoha známými výrobci motorů (např. Mercedes-Benz, BMW, Honda). Nejvíce úspěchů, pět titulů v Poháru konstruktérů, získal s motory Renault v 90. letech 20. století.

Jezdci 
V týmu Williams působilo mnoho slavných závodníků včetně Kekeho Rosberga, Nigela Mansella, Damona Hilla, Alaina Prosta, Nelsona Piqueta a Ayrtona Senny.

Smrt Ayrtona Senny v roce 1994 
Při Grand Prix San Marina v roce 1994 měl Ayrton Senna nehodu, po níž byl převezen do nemocnice a na následky zranění zemřel. Tým a jeho vedoucí Frank Williams, Patrick Head a konstruktér Adrian Newey byli obviněni ze zabití (nikoli z vraždy) a vyšetřování trvalo značnou dobu. Celý byl uzavřen až v roce 2005 s tím, že Williams, Head a Newey byli zproštěni jakéhokoli přečinu.

Sportovní výsledky 
První závod vozy této stáje absolvovaly v Grand Prix Argentiny 1978 a první vítězství získal Švýcar Clay Regazzoni v Grand Prix Velké Británie 1979. V britské Grand Prix v roce 1997 získal Kanaďan Jacques Villeneuve pro tým jeho sté vítězství ve formuli 1, díky němuž se Williams stal pomyslným členem „velké trojky“, společně s týmy Ferrari a McLaren.

Sezóna 2007 
Po nevydařené sezóně 2006, ve které tým získal jen 11 bodů, což bylo nejméně od roku 1978, se Toyota stala dodavatelem motorů pro sezonu 2007. To vyvolalo spekulace, že motory ponesou název Lexus, podle japonského výrobce luxusních automobilů, který je vlastněn právě Toyotou. Novým hlavním sponzorem týmu se stala společnost AT&T, která dříve sponzorovala Jaguar Racing a McLaren.

Druhým pilotem se stal dosavadní testovací jezdec Williamsu, Alexander Wurz, který tak nahradil Marka Webbera. Novým testovacím jezdcem se vedle Naraina Karthikeyna stal Kazuki Nakadžima, syn bývalého pilota formule 1 Satoru Nakadžimy.

Nico Rosberg zajel v Melbourne skvělý závod, když z 12. místa na startu skončil na 7. místě a získal pro tým první 2 body. Alexander Wurz musel ze závodu odstoupit po kolizi s Coulthardem, jehož vůz jen těsně minul Wurzovu hlavu. V Malajsii si Rosberg vedl podobně, ale ze 7. místa musel odstoupit kvůli poruše hydrauliky, Wurz skončil devátý. Bahrajnská grand prix byla také zklamáním, když tým dokázal získat jen 10. a 11. místo. Avšak ve Španělsku Rosberg dokončil závod na 6. místě, což byl zatím jeho nejlepší výsledek ve formuli 1. V Monaku zase tým získal zásluhou Wurze 2 body za 7. místo. V kanadské Grand Prix, přerušované výjezdy safety caru, tým dosáhl velkého úspěchu, když po dvou letech dokázal jezdec Williamsu vystoupil na stupně vítězů, na 3. místě překvapivě skončil odepisovaný Wurz.

V dalších třech závodech tým žádné body nezískal. Nejlepším umístěním bylo Rosbergovo 9. místo ve Francii. V deštivé Grand Prix Evropy opět překvapil Wurz, když dojel na 4. místě, Rosberg závod nedokončil. Ale v dalších dvou závodech získal 4 body, za dvě 7. místa v Maďarsku, resp. Turecku. Wurz skončil na 14., resp. 11. místě.

Wurz po závodě v Číně oznámil okamžité ukončení své závodní kariéry. V posledním závodě sezony, v Brazílii, místo něho jel dosavadní testovací a třetí pilot týmu, Kazuki Nakadžima. Nakadžima předvedl na nováčka velmi pěkný výkon, po startu z 19. místa se probojoval na 10. místo. Rosberg dokončil závod na 4. místě, což bylo v té době jeho nejlepší umístění v závodě v jeho kariéře.

Sezóna 2008 
V sezoně 2008 byli piloty týmu opět Nico Rosberg a Kazuki Nakadžima.

Sezóna 2021 
V sezóně 2021 byli piloty i nadále Russell a Latifi. Největšího úspěchu dosáhl tým v deštěm ovlivněné Grand Prix Belgie, kdy se Russellovi podařilo vhodně zvolenou strategií kvalifikovat se na 2. místě a v nedělním závodě, zkráceném na pouhých 5 kol, tuto pozici udržet. Jednalo se tak o první umístění pilota týmu Williams na pódiu od roku 2017. Ostatní závody se nesly v duchu bojů o body – oběma jezdcům se podařilo bodovat v Maďarsku (šlo o jejich první mistrovské body vůbec) a ve zmiňované Belgii; tým se po třech letech trápení odpoutal od poslední pozice v pořadí Poháru konstruktérů a skončil s 23 body na 8. místě.

Sezóna 2022 
Pro sezónu 2022 jsou piloty týmu Williams Kanaďan Latifi a navrátilec do soutěží F1, Thajec Alexander Albon, který dříve působil v týmech Toro Rosso a Red Bull.

Přehled jezdců

Monoposty

Kompletní výsledky ve Formuli 1

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
  
  Historie týmu Williams

Týmy Formule 1